Voici la liste des princes de Brest, ancien territoire de la Russie.

Princes de Brest 
 ~1099 - 1102/1103: Iaroslav de Brest

Notes et références 

Brest